«Три во́рона» (; Child 26, Roud 5) — англо-шотландская народная баллада, известная во множестве вариантов. Была напечатана в песеннике Melismata, подготовленном и опубликованном Томасом Равенскрофтом в 1611 году. Весьма схожа с ней баллада «Два ворона» (The Twa Corbies), впервые записанная Касбертом Шарпом в Шотландии и опубликованная Вальтером Скоттом в его сборнике «Песни шотландской границы» в 1803 году. Скотт считал обе баллады скорее противопоставлением друг другу, тогда как Чайлд в своей публикации привёл оба текста под одним номером, посчитав их одной балладой и сообщив ещё о двух её имеющих хождение вариантах. В поздних вариантах, в том числе американского и канадского происхождения, содержимое обеих баллад часто скомбинировано и подвержено сильному изменению. Поэт Александр Пушкин опубликовал в 1828 году частичный перевод французского перевода «Поэм о границе» сэра Вальтера Скотта. В него входит стихотворение под названием «Шотландская песня» (Шотландская песня), которое стало известно почти каждому грамотному русскоязычному человеку. Пушкинский перевод содержит только первую половину стихотворения, заканчивающуюся фразой «и ждет любовника любовника не убитого, а живого», тем самым делая мрачный намек центральным моментом повествования. Многие композиторы того времени написали музыкальные интерпретации стихотворения.

 русская фолк-группа Sherwood записала русскоязычную версию Twa Corbies в свой альбом «Sweet Joan» (2010 г.) с использованием собственного перевода.
 группа TEUFELSTANZ в 2014 году записала свою версию песни "Три Ворона" в составе одноименного альбома.

Текст
There were three rauens sat on a tree,

downe a downe, hay downe, hay downe,

There were three rauens sat on a tree,

with a downe,

There were three rauens sat on a tree,

They were as blacke as they might be.

With a downe, derrie, derrie, derrie, downe, downe.

The one of them said to his mate,

Where shall we our breakfast take?

Downe in yonder greene field,

There lies a Knight slain under his shield,

His hounds they lie downe at his feete,

So well they can their Master keepe,

His Hawkes they flie so eagerly,

There's no fowle dare him come nie

Downe there comes a fallow Doe,

As great with yong as she might goe,

She lift up his bloudy head,

And kist his wounds that were so red,

She got him up upon her backe,

And carried him to earthen lake,

She buried him before the prime,

She was dead her self ere euen-song time.

God send euery gentleman,

Such haukes, such hounds, and such a Leman.

Перевод Р Митиной

Три ворона сели на ветку сосны,

Пей, пей, подливай, всё до дна выпивай,

Три ворона сели на ветку сосны,

Не зевай.

Три ворона сели на ветку сосны,

И были они, как сажа, черны,

Не зевай, запевай, пой, пой, пей, пей, подливай.

И каркнул ворон: «Летим куда?

Нужна на завтрак нам еда!

– Вон там, на зелёном поле лежит

Убитый витязь, щитом накрыт.

У ног его верные псы лежат,

Его, как живого, они сторожат.

И соколы реют вокруг него,

К нему не подпустят они никого».

Тут юная дева к нему подошла,

Она его милой подругой была.

Кровавые раны целует она,

Но не прервать ей вечного сна.

Его на спину себе кладёт

На берег морской его несёт.

Хоронит, пока не настала тьма;

И умирает под вечер сама.

Пошли вам Бог таких соколов,

Такую жену, таких верных псов!

Перевод группы Teufelstanz

Tри ворона сидели в ряд

И черен был у них наряд.

Спросил один неторопливо: 

— Где нынче будет нам пожива? 

— Вон там на берегу крутом 

Убитый рыцарь под щитом. 

Да свора верная его 

Не подпускает никого,

Да соколы его кружат 

И тело зорко сторожат. 

Приходит дева молодая. 

Главу его приподнимая, 

Целует тихо и светло 

Окровавленное чело. 

Над мертвым прочитав молитвы, 

Его уносит с поля битвы, 

Дай, Бог, таких нам похорон, 

И псов, и соколов, и жен!

Перевод С. Степановой

Tри ворона сидели в ряд 

И черен был у них наряд.

Спросил один неторопливо:

- Где нынче будет нам пожива?

- Вон там на берегу крутом

Убитый рыцарь под щитом.

Да свора верная его

Не подпускает никого,

Да соколы его кружат

И тело зорко сторожат.

Приходит дева молодая.

Главу его приподнимая,

Целует тихо и светло

Окровавленное чело.

Над мертвым прочитав молитвы,

Его уносит с поля битвы,

И скорбно в землю зарывает,

И на могиле умирает.

Дай, Бог, таких нам похорон,

И псов, и соколов, и жен!

Мультимедиа 
 — пародия на «Три ворона».

Ссылки 
Записи на LibriVox
 Folk Ballad Collection 001 — The Three Ravens, поёт Kara Shallenberg
 Short Poetry Collection 019 — The Three Ravens, читает Alan Davis-Drake
 LibriVox Short Poetry Collection 071 — Twa Corbies, читает Sean O’Hara

Примечания 

Баллады Чайлда
Авторы и произведения, переводившиеся Пушкиным